Molve je lahko:
 Molve Grede (Hrvaška)
 Molve (Hrvaška)